Академия Балтийского моря — объединение 15 университетов из 9 стран, граничащих с Балтийским морем. Она была основана по инициативе Ганзейского Парламента в качестве некоммерческой организации в феврале 2010 года. Общая цель организации — служить связующим звеном между малыми и средними предприятиями (МСП) и научным сообществом. Академия Балтийского моря активно поддерживает компании, предлагая им конкретные решения в сфере исследования и разработок, но также создаёт и осуществляет программы обучения в соответствии с конкретными потребностями МСП. Приоритетом для осуществляемых задач в области исследований и разработок является продвижение инновационных решений для МСП. С точки зрения разрабатываемых программ обучения внимание уделяется дуальной системе обучения, которая позволяет совмещать практические навыки с научными знаниями.

Ганзейские конференции 
На ежегодной основе Академия Балтийского моря и Ганзейский Парламент проводят «Ганзейскую конференцию», двухдневное мероприятие, в рамках которого около 120 представителей бизнеса, науки и политики обсуждают одну из тем, связанных с малым и средним бизнесом. После нескольких презентаций проводятся круглые столы, на которых участники разрабатывают сценарии будущего. Данные встречи привлекают авторитетных спикеров, таких как комиссар ЕС Гюнтер Эттингер в 2011 году и комиссар ЕС Альгирдас Шемета в 2012 году. По завершении конференций Академия Балтийского моря издаёт книгу, в которой собраны презентации, научные доклады и результаты дискуссий.

Публикации 
Академия Балтийского моря периодически публикует рецензируемые статьи с конференций и стратегические программы. Ниже приведены некоторые из осуществлённых публикаций:

 Strategies for the Development of Crafts and SMEs in the Baltic Sea Region, 180 pages (German, Polish, English, Russian), 2011
 Education Policy Strategies today and tomorrow around the «Mare Balticum», 432 pages (German, English), 2011
 Energy Efficiency and Climate Protection around the Mare Balticum, 264 pages (German, English), 2011
 Strategy Programme for education policies in the Baltic Sea Region, 172 pages (German, Polish, English), 2012
 SME relevant sectors in the BSR: Personnel organisation, Energy and Construction, 188 pages (English), 2012
 Strategies and Promotion of Innovation in Regional Policies around the Mare Balticum, 432 pages, (German, English), 2012
 Strategy Programme for innovation in regional policies in the Baltic Sea Region, 240 pages, (German, Polish, English) 2012
 Humanivity — Innovative economic development through human growth, 248 pages (English), 2012

Примечания

Ссылки 
 Академия Балтийского моря Домашняя страница организации

Ассоциации вузов
Некоммерческие организации
Балтийское море